Topônimos

 Laje do Muriaé —  município do estado]] do Rio de Janeiro
 Muriaé —  município do estado de Minas Gerais
 Microrregião de Muriaé —  microrregião do estado de Minas Gerais
 Patrocínio do Muriaé —  município do estado de Minas Gerais
 Rio Muriaé —  rio dos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro

Desambiguação
Desambiguações de topônimos